Bergen peut désigner :

Patronyme 

 Berre Bergen (1962-2016), bassiste belge ;
 Birgit Bergen (née en 1938), actrice allemande
 Bob Bergen (né en 1964), acteur américain
 Candice Bergen (née en 1946), actrice américaine
 Claus Bergen (1885-1964), peintre allemand
 David Bergen (né en 1957), écrivain canadien 
David Bergen est également un pseudonyme utilisé par Alain Bashung pour plusieurs singles en collaboration avec le groupe Monkey Business.
 Edgar Bergen (1903-1978), acteur et scénariste américain
 Frances Bergen (1922-2006), actrice américaine
 Gabriel Bergen (né en 1982), rameur d'aviron canadien
 Hans Bergen (1890-1957), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Polly Bergen (1930-2014), actrice, chanteuse et femme d'affaires américaine
 Tushka Bergen (née en 1969), actrice britannique
 Véronique Bergen, écrivaine et philosophe belge.

Van Bergen 
 Ingrid van Bergen (1931-), actrice allemande.

Toponymes

Bergen, ville d'Afrique du Sud

Bergen (arrondissement de Celle), ville de Basse-Saxe
 Bergen an der Dumme, commune de Basse-Saxe
 Bergen (Haute-Bavière), commune de Bavière
 Bergen (Moyenne-Franconie), commune de Bavière
 Bergen en Rügen, ville du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Bergen, commune de Rhénanie-Palatinat
 Bergen (Saxe), commune de Saxe
 Bergen-Enkheim, quartier de Francfort-sur-le-Main
 Bergen-Belsen, un camp de concentration nazi en Allemagne.
 Frankfurt-Bergen-Enkheim, un district de Francfort-sur-le-Main en Allemagne.

Bergen est le nom néerlandais de la ville de Mons.

, une communauté du comté de Mountain View en Alberta  (d'après Bergen, Norvège)

Le comté de Bergen dans le nord-est du New Jersey ;
 Bergen, une ville de l'État de New York (d'après Bergen, Norvège) ;
 Bergen (village, New York)
 Bergen, une ville du Dakota du Nord (d'après Bergen, Norvège) ;
 Bergen, une ville de l'État du Wisconsin, dans le comté de Vernon ;
 Bergen, une ville de l'État du Wisconsin, dans le comté de Marathon.

Bouchavesnes-Bergen, commune française de la Somme.

Bergen, une ville de Norvège.

Bergen, une ville de Hollande-Septentrionale ;
 Bergen, une ville du Limbourg néerlandais ;
 Bergen, une ville de l'Overijssel ;
 Bergen op Zoom, nom néerlandais de Berg-op-Zoom, ville du Brabant-Septentrional.

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais